Charlie Barnett peut faire référence à :
 Charlie Barnett (1954-1996), acteur américain ;
 Charlie Barnett (né en 1988), acteur américain.